Rohov steht für:
 Rohov (Slowakei), eine Gemeinde in der Westslowakei
 Rohov (Tschechien), eine Gemeinde in Tschechien